Rahm är ett svenskt efternamn, som även finns i andra länder.

Personer med efternamnet Rahm
 Anna Rahm (född 1981), långdistanslöpare
 Carl Rahm (1852–1894), ingenjör
 Carl Olof Rahm (1870–1946), ingenjör och idrottsledare
 Christer Rahm (född 1947), skådespelare
 Christina Rahm (1763–1837), skådespelare och sångerska
 Claes Rahm (född 1964), trestegshoppare
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (född 1964), politiker, moderat
 Hugo Rahm (1857–1926), arkitekt och konstnär
 Johnny Rahm (1965–2004), amerikansk gayporrskådespelare
 Jon Rahm (född 1994), golfspelare
 Karl Rahm (1889–1947), hemmansägare och kommunalpolitiker
 Karl Rahm (SS-Obersturmführer) (1907–1947), österrikisk krigsförbrytare
 Karolina Rahm (född 1965), skådespelare och sångerska
 Kevin Rahm (född 1971), amerikansk skådespelare
 Lage Rahm (född 1980), jurist och politiker, miljöpartist
 Magdalena Rahm (1687–1752), friherrinna, salongsvärdinna och opinionsbildare
 Margit Rahm (1906–2000), målare
 Mikael Rahm (född 1957), skådespelare
 Nicklas Rahm (född 1975), ishockeyspelare
 Nils Rahm (1850–1916), ingenjör
 Olaus Claudii Rahm (1620-talet–1678), präst och riksdagsman, avrättad som landsförrädare
 Olof Rahm (aktiv på 1700-talet), porslinsmålare
 Robin Rahm (född 1986), ishockeymålvakt
 Simon Rahm (född 1980), musiker och musikproducent med artistnamnet Psilodump

Personer med förnamnet Rahm
 Rahm Emanuel (född 1959), amerikansk politiiker, demokrat, borgmästare i Chicago

Se även
 Rahmska huset, Sundsvall

Svenska efternamn
Förnamnsförgreningssidor